Juckenack ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Juckenack (1870–1939), deutscher Lebensmittelchemiker am Polizeipräsidium Alexanderplatz
 Christian Juckenack, auch Christian C. Juckenack (* 1959), deutscher Staatssekretär und Professor